Wenham (Massachusetts)

David Wenham (1965-), acteur australien